Chef de poste peut désigner :
 chef de poste, un officier de renseignement qui est chargé de diriger les activités du service de renseignement dans une capitale donnée ;
 chef de poste, un membre d'une Association agrée de sécurité civile désigné pour assurer le commandement d'un dispositif prévisionnel de secours.